

Лон () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Лон () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Лон () — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Манш

Лон — громада в кантоні Шаффгаузен
 Лон-Амманнзегг — громада в кантоні Золотурн